est une expression anglo-saxonne signifiant « état d'urgence ». Elle peut faire référence à :

Album 

 , album de Bill Cosby sorti le  ;

 , album de The Living End sorti le  ;
 , album de Steel Pulse sorti le .

Autres œuvres 

 , jeu vidéo édité par Rockstar Games en 2002 sur PlayStation 2 ;

 , film américain de Turner Clay sorti en 2011 ;

 , livre de Pat Buchanan publié en 2006.

Voir aussi